

Patronyme 

 Denise Hanke (né en 1989), joueuse allemande de volley-ball
 Jiří Hanke Hiron, dit Georges Hanke (1924-2013), footballeur et entraîneur tchécoslovaque
 Gregor Maria Hanke (né en 1954) évêque catholique allemand
 Henry Hanke (1901-1989), artiste peintre australien
 Karl Hanke (1903-1945), officier-général de la SS et Gauleiter de Silésie
 Martin Hanke (ou Hancke) (1633-1709), historien et professeur saxon
 Mike Hanke (né en 1983), footballeur allemand
 Steve Hanke, économiste américain
 Stephan Hanke (né en 1972), footballeur allemand
 Walter Hanke (1910-1980), footballeur allemand
 Wanda Hanke (1893-1958), ethnologue autrichienne 
Patronyme anglais